Palacio de Viana puede referirse a dos palacios españoles:

 El Palacio de Viana de Córdoba.
 El Palacio de Viana de Madrid.